Lohm kan syfta på:

 Lohm – en ö i Finland, se Lom, Korpo
 Lohm, Zernitz-Lohm – ort, tidigare kommun, Zernitz-Lohm, Brandenburg
 Lohm'ska pensionen – en pension i Stockholm

Personer
 Johanna Lohm (1747–1834), en svensk friherrinna och föreståndare för en pension